Armée française, une chanson d'Alpha Blondy, parue sur l'album Yitzhak Rabin.

Voir aussi 
 Les forces armées françaises.